The Day (New London), een Amerikaanse krant
 The Day (Babyface), een muziekalbum van Babyface uit 1995
 The Day (Reckless Kelly), een muziekalbum van Reckless Kelly uit 2000
 The Day (film), een Canadese film